Il doppio maschile del Kremlin Cup 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

František Čermák e Jiří Veselý erano i detentori del titolo ma Veselý ha deciso di non partecipare. Čermák ha fatto coppia con Radu Albot, i due hanno perso in finale contro Andrej Rublëv e Dmitrij Tursunov per 2–6, 6–1, [10–6].

Teste di serie 

  Philipp Oswald /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Sjarhej Betoŭ /  Michail Elgin (quarti di finale)

  Aljaksandr Bury /  Denis Istomin (primo turno)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (semifinale)

Wildcard 

  Richard Muzaev /  Anton Zajcev (primo turno)

  Andrej Rublev /  Dmitrij Tursunov (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2015
ATP World Tour 2015